Jelegong (Cidolog), een plaats in Indonesië
Jelegong (Rancaekek), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing